Johann Scheller ist der Name folgender Personen:

* Johann Daniel Scheller (1758–1837), deutscher Arzt, Chirurg
 Johann Siegismund Scheller (Johann Sigismund Scheller; vor 1738–1781), deutscher Jurist und Amtmann